Борис Панайотов Кюлюмов е български общественик от Македония, деец на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Борис Кюлюмов е роден в големия български род Кюлюмови от град Щип в семейството на общественика Панчо Кюлюмов. Борис Кюлюмов учи в Ксанти и в Пловдив, след което завършва търговия и финанси в Лайпцигския университет. Пътува в Румъния, Чехословакия, Унгария, Полша, Франция, Италия и Югославия. Активист е на ВМРО.

Родословие

Бележки 

Български общественици от Македония
Български революционери от Македония
Дейци на ВМРО
Български имигранти от Македония в София
Родени в Щип
Възпитаници на Лайпцигския университет